Grand Junction kan avse:

Geografi

Australien
Grand Junction Island – en ö i delstaten South Australia

Storbritannien
Grand Junction Railway
Grand Junction Canal 
Grand Junction, Birmingham, England

USA
Grand Junction, Colorado
Grand Junction, Iowa
Grand Junction, Michigan
Grand Junction, Tennessee

Se även
 Grand Junction Mine – flera